Castellfort kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellfort (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Castellfort (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar